Gable oder Gablé ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Gable (* 1986), US-amerikanischer Wrestler
 Christopher Gable (1940–1998), britischer Tänzer, Schauspieler, Ballettdirektor und -pädagoge
 Clark Gable (1901–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Gable (* 1948), US-amerikanischer Ringer
 Joseph Benson Gable (1886–1972), nordamerikanischer Pflanzenzüchter
 June Gable (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Rebecca Gablé (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Taber Gable, US-amerikanischer Jazzmusiker